Bislett Games 2013 – mityng lekkoatletyczny, który rozegrano 13 czerwca w Oslo. Zawody były kolejną odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2013.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
2013 w Norwegii
Bislett Games